Та́лос (иногда Тал; ) — в древнегреческой мифологии сын сестры Дедала Поликасты (племянник) и его ученик. У Софокла носит имя Пердик ( «куропатка»). Также его называют Калос или Калаон.

Мифы утверждают, что он был исключительно талантлив. По рассказу Овидия, когда ему было 12 лет, он взял за образец спинной хребет рыбы и изобрёл пилу и циркуль. Либо, найдя челюсть змеи, распилил ею дерево. По некоторым мифам, именно он изобрёл также гончарный круг и токарный станок.

Когда Дедал увидел, что Талос мастерит пилу, то понял, что ученик превзойдёт его самого. Считают, что именно этот страх стал причиной преступления: Дедал сбросил Талоса с Афинского акрополя и бежал из Афин, опасаясь осуждения Ареопагом; Талос же в падении был превращён Афиной Палладой в куропатку. По другой версии мифа, Дедал сбросил его с конька крыши. Его могила близ Акрополя.

Сам же Дедал оправдывался впоследствии тем, что Талос якобы вступил в кровосмесительную связь с собственной матерью, сестрой Дедала.

Примечания

Ссылки 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аттики
Культурные герои